Cette liste des footballeurs recordmans des sélections dans leurs pays regroupe les footballeurs les plus capés des 211 sélections nationales affiliées à la FIFA.

Seuls les matchs reconnus par la FIFA y sont comptabilisés.

Classement 
Ce tableau présente le classement des joueurs les plus capés en sélection nationale.

Les joueurs encore en activité en équipe nationale sont inscrits en caractères gras.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des footballeurs les plus capés en équipe nationale
 Liste des footballeurs recordmans de buts avec leur sélection nationale
 Liste des meilleurs buteurs en sélection nationale de football

Selections